Geordie steht für:

 Geordie, Angehöriger bzw. Dialekt der Bevölkerung um Newcastle
 Geordie (Band), britische Rockband
 Geordie (Vorname), männlicher Vorname